Коннота́ция ( от  «вместе» +  «отмечаю, обозначаю») — сопутствующее значение языковой единицы.

Коннотация включает дополнительные семантические или стилистические функции, устойчиво связанные с основным значением в сознании носителей языка. Коннотация предназначена для выражения эмоциональных или оценочных оттенков высказывания и отображает культурные традиции общества. Коннотации представляют собой разновидность прагматической информации, отражающей не сами предметы и явления, а определённое отношение к ним.

Этимология 
Термин складывается из латинских con — «вместе» и noto — «отмечаю», «обозначаю»; connoto — «имею дополнительное значение».

История понятия 
Понятие коннотация используется в различных гуманитарных науках, но первоначально оно появилось в логике. Понятие коннотации ввёл в семиотику датский лингвист Л. Ельмслев в книге «Пролегомены к теории языка».
К. Бюлер в понятие коннотации включил элемент грамматического значения слова, который предсказывает появление в тексте другого слова (например, предлог предсказывает существительное в определённом падеже).

Примеры коннотаций 
 слово «метель», обозначающее сильный ветер со снегом, может служить коннотацией в следующих сочетаниях: «пух кружился метелью», «метель огненных искр взвилась в небо»;
 слово «лиса» имеет коннотации «хитрость», «коварство»;
 «петух» — «задиристость»;
 «пилить» — «монотонность», «донимание беспрерывными попрёками»;
 «ветер» — «непостоянство», «быстрота».

Коннотации синонимов могут различаться: например, «осёл» (коннотация — «упрямство») и «ишак» (коннотация — «способность долго работать»). В разных языках коннотации одного слова могут быть одинаковыми (например, слово «лиса» во многих европейских языках), различными или даже противоположными (например, коннотация слова «слон» в русском языке — «неуклюжесть», в санскрите — «грациозность»).

См. также 
 Денотация
 Пейоратив (негативная коннотация)

Примечания

Литература 
 Апресян Ю. Д. Коннотации как часть прагматики слова // Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. — 766 с. — ISBN 5-88766-045-7.
 
 Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. — М.: Наука, 1986. — 143 с.

Семантика